Vukoder je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Karlovca, Karlovačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 115 stanovnika te 39 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Karlovačkoj županiji